Niemcy:
 Weissach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Böblingen
 Weissach im Tal – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr

Zobacz też:
 Weißach